Ashkenazi (hébreu : אשכנזי) est un patronyme juif, dénotant l’origine de son porteur dans la région d’Ashkenaz, désignant à l’origine la Rhénanie mais s’étendant ensuite à l’ensemble de l’Europe centrale et orientale où les Juifs ashkénazes ont essaimé au cours des siècles. Au fil des générations, il peut échoir à des Juifs orientaux, dont l’origine nord-européenne est des plus lointaines.

En tant que patronyme

 Ashkenazi Itshaq Louria (1534-1572), kabbaliste établi à Safed dont la mère était native d’Égypte et le père d’Allemagne ;
 Léon Ashkénasi (1922-1996), rabbin, kabbaliste et philosophe juif français ;
 Gabi Ashkenazi (1954-), chef d'état-major de l'armée israélienne en 2006 ;
 Goga Ashkenazi (1980-), née Gaukhar Berkalieva, femme d'affaires russo-kazakhe ;
 Gershon Ashkenazi (1618-1693), grand-rabbin de Metz, un des plus grands poskim (autorité religieuse) de son époque.
 Lior Ashkenazi (1969-), acteur israélien ;
 Malkiel Ashkenazi () est un rabbin séfarade ;
 Menachem Ashkenazi (1934-2000), arbitre de football israélien né en Bulgarie ;
 Mordekhaï ben Hillel Ashkenazi (1250-1298), décisionnaire allemand ;
 Tzvi Ashkenazi (1656-+1718), rabbin d'Amsterdam, opposant au faux messie Sabbataï Tsevi ;
 Rabbi Yaacov ben Itshaq Ashkenazi de Janów (1550-1624) est un posseq.

Patronyme juif